Таранте́лла () — итальянский народный танец в сопровождении гитары, тамбурина (он же бубен) и кастаньет (в Сицилии), музыкальный размер — 6/8, 3/8. С историей тарантеллы связано много легенд. Начиная с XV века в течение двух столетий тарантелла считалась единственным средством излечения «тарантизма» — безумия, вызываемого, как полагали, укусом тарантула (название паука тарантул, также как и танца, производят от названия южно-итальянского города Таранто). «Таково очевидно происхождение судорожных и иных средневековых эпидемий, известных под названием пляски св. Вита и св. Иоанна, народного танца в Италии, носящего название тарантеллы».

В связи с этим в XVI веке по Италии странствовали специальные оркестры, под игру которых танцевали больные тарантизмом. Музыка тарантеллы обычно импровизировалась; для неё характерно длительное развёртывание мелодии с большими расширениями и кадансовыми дополнениями. В основе тарантеллы часто лежали какой-либо один мотив или ритмическая фигура (в ранних образцах — и в двухдольном метре), многократное повторение которых оказывало завораживающее, «гипнотическое» действие на слушателей и танцующих.

Хореография тарантеллы отличалась экстатичностью — самозабвенный танец мог продолжаться несколько часов; музыкальное сопровождение танца исполнялось флейтой, кастаньетами, бубном и некоторыми другими ударными инструментами, иногда с участием голоса.

На балетной сцене тарантелла стала популярной благодаря балету Казимира Жида «Тарантул» (), поставленному в парижской Опере специально для Фанни Эльслер. В  году виртуозное  на музыку тарантеллы Готшалка поставил хореограф Джордж Баланчин.

По прошествии времени тарантелла стала обычным танцем одиночным или парным, хотя и сохранила свой неистовый взрывной характер. Этот танец описан многими путешественниками 18-20 веков, как один из самых примечательных танцев Италии, среди них А. Л. Ж. де Сталь и И. В. Гёте.

"Что за танец: будто выдуманный сатирами и нимфами, древний — и воспрянувший и вновь открытый, окутанный правоспоминаниями; коварство, и дикость, и вино, мужчины снова с козлиными копытами и девы из свиты Артемиды" писал Р. М. Рильке  в письме от 20 февр. 1907 (Rilke R. M., Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907, Lpz., 1930, S. 187).

Иногда тарантелла оказывалась объектом искусной стилизации,например 4-я часть "Пульчинеллы" и 2-я часть сюиты для малого оркестра Стравинского и 2-я часть скрипичной сонаты in E Хиндемита.

Тарантела во­шла в ком­по­зи­тор­скую му­зы­ку, такие как:  фи­нал «Италь­ян­ской сим­фо­нии» Ф. Мен­дель­со­на, «Та­ран­тел­ла» Ф. Лис­та из фортепианного цик­ла «Го­ды стран­ст­вий», «Та­ран­тел­ла» для фортепиано  М. И. Глин­ки, фи­нал 2-й сюи­ты С. В. Рах­ма­ни­но­ва, «Та­ран­тел­ла» из сборника «Дет­ская му­зы­ка» С. С. Про­кофь­е­ва.

См. также 
 Неаполитанская тарантелла

Примечания

Ссылки 

 Итальянская культура: тарантелла
 Pizzica — Raccolta di canti popolari
 Pagina dedicata alla Tarantella del Gargano
 Статья о тарантелле на belcanto.ru
 Экспедиционная запись тарантеллы, исполнение на варгане, 1956 год
 Экспедиционная запись тарантеллы, исполнение ансамблем народной музыки (бубен, кастаньеты, окарина), 1956 год
 Экспедиционная запись тарантеллы под аккомпанемент аккордеона, записано в Сант-Арсенио (Салерно), 1972 год

Итальянские народные танцы
Характерные танцы